Toponímia:
 Província de San Román, província a la regió de Puno, al Perú 
 San Román de Cameros, municipi a la comarca del Camero Viejo (La Rioja, Espanya)
 San Román de Candamo, i localitat al municipi de Candamo 
 San Román de la Cuba, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Román de Hornija, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 San Román de los Montes, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Peraleda de San Román, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Biografies:
 Miguel San Román (Mombuey, Zamora, 1938 - Madrid, 2015), futbolista espanyol que jugava de porter
 Teresa San Román Espinosa, antropòloga espanyola activa entre 1967 i el 2010